Die nordirische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Nordirland im internationalen Frauenfußball. Die Auswahl ist dem nordirischen Verband unterstellt und wird von Alfie Wylie trainiert.

Die nordirische Nationalmannschaft ist die schwächste der vier britischen Mannschaften und konnte sich bis 2021 nicht für ein großes Turnier qualifizieren. Als eine von drei Sieger der Play-off-Spiele qualifizierte sich die Mannschaft im April 2021 gegen die Ukraine für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele 

Da die Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs nicht Mitglied des IOC ist nahm das Team bis 2012 an Olympischen Spielen nicht teil. Für die Olympischen Spiele 2012 hatten sich die vier britischen Fußballverbände darauf verständigt, dass ein gesamtbritisches Team als automatisch qualifiziertes Team das Gastgeberland (im Namen des Olympischen Komitees von Großbritannien und Nordirland) vertritt. Aus Nordirland wurde aber lediglich Torhüterin Emma Higgins als „stand-by“-Spielerin nominiert, die nicht zum Einsatz kam.

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm erstmals 2004 am Algarve-Cup teil, spielte dabei aber immer in Gruppe C gegen die schwächeren Mannschaften und belegte im Endklassement den letzten Platz.

Zypern-Cup 
Zwischen 2011 und 2013 nahm die Mannschaft am Zypern-Cup teil, belegte dort aber bisher auch nur den letzten Platz.
 2008 bis 2010: nicht teilgenommen
 2011: 12. Platz
 2012: 12. Platz
 2013: 12. Platz
 2014 bis 2020: nicht teilgenommen/eingeladen

Istrien-Cup 
 2015: 12. Platz (Letzte)
 2016: 3. Gruppenplatz (keine Platzierungsspiele)
 2017: 4. Platz

Kader 
Am 31. März 2022 wurden die Spielerinnen für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Österreich und England im April benannt.

Quellen: irishfa.com, soccerway.com

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus nordirischer Sicht.

Deutschland 
Bisher gab es noch keine Spiele gegen die deutsche Auswahl.

Schweiz 
 30. Juni 1984 in Belfast 0:2
 9. März 2011 in Larnaka (Zypern): 1:2 (0:1)
 6. März 2012 in Larnaka (Zypern): 0:5 (0:1)
 27. November 2015 in Lurgan (Nordirland): 1:8 (1:5) - EM-Qualifikation
 20. September 2016 in Biel/Bienne (Schweiz): 0:4 (0:2) - EM-Qualifikation

Österreich

Siehe auch 
 Nordirische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 irishfa.com: Offizielle Website des nordirischen Verbandes
 de.uefa.com: Nordirland auf der Website der UEFA

Einzelnachweise 

Nordirland
 
Fussball Frauen
Frauensport im Vereinigten Königreich